

Caratteristiche tecniche 
Esterno destro, può giocare come ala sulla stessa fascia o come trequartista.

Palmarès

Club

Competizioni nazionali 

Aberdeen: 2013-2014

Collegamenti esterni